Вомбат — небольшой населённый пункт в австралийском штате Новый Южный Уэльс, с населением около 180 человек.

История 
 1860 — вблизи города Янг обнаружено золото. В этот район прибыло около 20 000 старателей.
 1865 — основана деревня Вомбат.
 1950-е и 1960-е — строительство Олимпийской Дороги (впоследствии — Олимпийское Шоссе,  ), проходящего через город.

Города Нового Южного Уэльса